Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Heidi Eisterlehner (primo turno)
 Hana Mandlíková (campionessa)

 Kathy Jordan (semifinali)
 Mima Jaušovec (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1981